Stefan Bradl, né le  à Augsbourg (Allemagne de l'Ouest), est un pilote de vitesse moto allemand. Il est le fils d'Helmut Bradl, ancien pilote lui aussi et vice-champion du monde en catégorie 250 en 1991.

Il a commencé sa carrière en championnat du monde dans la catégorie 125 en 2005 en obtenant 3 wild-cards avec l'équipe KTM. Il roule aujourd'hui en WSBK dans la team Honda Racing Corporation.

Le , il est mathématiquement sacré champion du monde de Moto2 avant même le départ du dernier Grand Prix, son dernier rival, Marc Márquez, étant contraint de déclarer forfait sur blessure.

Après son titre de champion du monde Moto2, il change logiquement de catégorie pour la saison 2012 et se retrouve propulsé en MotoGP dans l'équipe de Lucio Cecchinello, le LCR Honda MotoGP. Au  à la suite du grand prix des États-Unis à Laguna Seca, il est classé  au championnat du monde MotoGP avec 84 points.

Palmarès

Victoires en 125 cm³ : 2

Victoires en Moto2 : 5

Carrière en Grand Prix moto

Par saison 
(Mise à jour après le  Grand Prix moto du Portugal 2021)

 * saison en cours

Par catégorie 
(Mise à jour après le  Grand Prix moto du Portugal 2021)

Statistiques par course 

 *Saison en cours
Système d’attribution des points

Références

Liens externes
 

Pilote de moto allemand
Champion du monde de vitesse moto
Naissance en novembre 1989
Naissance à Augsbourg
Pilote Moto2
Pilote MotoGP
Pilote de Superbike